

Persone 
 Brandon Costner – cestista statunitense
 Kevin Costner – attore e regista cinematografico statunitense
 Tony Costner – cestista statunitense

Altro 
 Michael Costner – supereroe della DC Comics

Pagine correlate
Kostner